Radio Albigés est une radio locale tarnaise qui émet depuis 1981. Cette radio libre et indépendante a été créée à l'origine pour promouvoir et préserver la langue occitane. Elle a la particularité d'être une radio non commerciale.

Historique 
Radio Albigés naît dans le contexte de libération des ondes avec l’apparition des premières radios libres au début des années 1980. En effet, la loi du  prévoit des dérogations au monopole de l'État sur l'audiovisuel en France avec la possibilité de créer des radios locales privées associatives. La radio est originellement créée pour promouvoir et préserver la langue occitane en donnant de la visibilité aux acteurs occitans et de ses associations.

Aujourd'hui, malgré des difficultés financières, la radio entretient sa volonté de rester indépendante et non commerciale. Elle vit grâce à une équipe de quatre salariés permanent et une cinquantaine de bénévoles.  La radio se veut ouverte à tout projet et à la création de nouveaux programmes animés par des bénévoles. Elle propose notamment des ateliers de pratique radiophonique à destination principalement de groupes d'enfants, d'adolescents, d'adultes ou de personnes âgées. Elle propose également de nombreux plateaux en direct dans lesquels elle assure la diffusion d'événements.

Programmation 
La programmation de la radio tend à favoriser la diversité culturelle et linguistique avec notamment :
 des émissions consacrées au département du Tarn (journal, agenda en occitan, histoire locale, sports etc) ;
 des émissions en langue occitane (lecture de textes, émissions sur la culture occitane, chroniques, musique occitane, etc) ;
 des émissions pédagogiques (émissions créées par des jeunes du quartier, par des élèves des établissements scolaires ou des étudiants de l'Institut national universitaire Jean-François-Champollion de la ville d'Albi) ;
 Des émissions thématiques.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de Radio Albigès.

Radio dans le Tarn
Station de radio locale en France
Albi
Station de radio en occitan
Station de radio en français
Station de radio associative
Station de radio fondée en 1981
Radio libre
Association ou organisme ayant son siège en région Occitanie